Zygophlebius är ett släkte av insekter. 

Zygophlebius ingår i familjen Psychopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Zygophlebius